Die 1. Lig 1989/90 war die 32. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie startete am 2. September 1989 mit dem Spiel Sarıyer SK gegen den Mittelmeerverein Adana Demirspor und endete am 20. Mai 1990 mit dem letzten Spieltag. Vom 14. Januar 1990 bis 4. Februar 1990 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Erster und somit türkischer Meister wurde Beşiktaş Istanbul. Für den Verein war es der insgesamt achte Meistertitel.

Aufgrund einer Verkleinerung der Liga von 18 auf 16 Mannschaften gab es 1990 die Rekordzahl von fünf Absteigern in die 2. Liga.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1989/90 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 16 Vereine die zwei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die zwei Zweitligameister Zeytinburnuspor und Gençlerbirliği Ankara. Während Gençlerbirliği den direkten Wiederaufstieg erreichte, bedeutete der Aufstieg für Zeytinburnuspor die erste Erstligateilnahme der Vereinsgeschichte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenkönig 
Torschützenkönig der Saison 1989/90 wurde mit 28 Treffern Feyyaz Uçar von Meister Beşiktaş Istanbul. Er wurde zum ersten Mal in seiner Karriere Torschützenkönig.

Die Meistermannschaft von Beşiktaş Istanbul

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1989/90 auf angelfire.com englisch

Einzelnachweise 

1989/90
Fußballsaison 1989/90